Das Wort Castagnole bezeichnet mehrere Orte im italienischen Piemont,
 Castagnole delle Lanze, in der Provinz Asti
 Castagnole Monferrato, in der Provinz Asti
 Castagnole Piemonte, in der Provinz Turin